Adam Tadeusz Naruszewicz – polski jezuita, nadworny historyk i poeta, biskup, pisarz wielki litewski, senator
 Aleksander Krzysztof Naruszewicz – podkanclerzy litewski, pisarz wielki litewski, starosta lidzki
 Dorota Naruszewicz – polska aktorka filmowa i teatralna
 Mieczysław Naruszewicz – polski rzeźbiarz, projektant przemysłowy
 Napoleon Naruszewicz – podpułkownik Ludowego Wojska Polskiego

Zobacz też:
 Natalia Naruszewicz – jeden z pseudonimów Leszka Moczulskiego